Зе́рвас — греческая фамилия. Известные носители:

 Зервас, Константинос (род. 1964) — греческий политик.
 Зервас, Леонидас (1902—1980) — греческий химик, иностранный член АН СССР.
 Зервас, Наполеон (1891—1951) — греческий военный и политический деятель.
 Зервас, Плутис (Леон Леонович Лео, настоящее имя Плутархос Лоизу Саввидис; 1907—2001) — кипрский журналист и писатель.
 Никос Зервас — псевдоним автора серии книг для подростков «Наука побеждать».